

Sigle 
DSQ est un sigle qui peut désigner :
 développement social des quartiers, en France ;
 Dossier santé Québec, le projet et le résultat de l'informatisation et de la mise en ligne à accès restreint des dossiers médicaux des Québécois.

Abréviation 
DSQ est une abréviation qui peut désigner :
 disqualifié, lors de compétitions sportives.